Общество защиты апострофа () — общественная организация в Великобритании, созданная «с целью защиты правильного использования нередко ныне находящегося в небрежении знака препинания». Организацию основал в 2001 году Джон Ричардс, редактор на пенсии, после многолетних наблюдений всё увеличивающегося пренебрежения апострофом.

Веб-сайт организации представляет множество примеров неправильного использования апострофа. Однако основная цель — не столько бранить «обидчиков апострофа», сколько помогать исправлению ошибок. Ричардс создал стандартное вежливое письмо, объясняющее основные правила использования апострофа. Это письмо он посылает всем последователям с тем, чтобы оно было переправлено в адрес предприятий и организаций, оскорбляющих апостроф неверным использованием.

В 2001 году Ричардс получил Шнобелевскую премию за «свои старания защитить, развить и отстоять различия между множественным числом и притяжательной формой».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Литературные общества
Литература Великобритании